Никола́й Дми́триевич Григо́рьев (14 августа 1895, Москва — 10 октября 1938, там же) — советский шахматист,  и аналитик шахматной игры, шахматный литератор и журналист, мастер спорта СССР по практической игре (1927). Участник шести чемпионатов СССР по шахматам. Четырёхкратный шахматный чемпион Москвы (1921, 1922, 1924 и 1930 годов). Первый советский шахматный радиокомментатор.

Биография 
Основная специальность — педагог-математик. С 1922 года, на протяжении более 10 лет, редактировал шахматный раздел «Известий». Был одним из основателей и членом редколлегии журнала и газеты «64».

Первый этюд опубликовал в 1917 году, всего составил более 300 этюдов. Считается виртуозом пешечного этюда и одним из крупнейших аналитиков эндшпиля, особенно пешечного, автор ряда книг и статей по теории шахматных окончаний.

В 1938 году был назначен заместителем главного редактора журнала «Шахматы в СССР», однако спустя несколько месяцев скончался в возрасте 43 лет после неудачной операции аппендицита.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Спортивные результаты

См. также 
 Бианкетти, Ринальдо

Примечания

Литература 
 
 Шахматное творчество Н. Д. Григорьева. Анализы, теоретические работы, этюды, избранные партии. 2-е, дополненное, издание. — М.: Физкультура и спорт, 1954. — 488 с. (1-е издание: 1952, 344 с.)
 
 
 Бондаренко Ф. С. Галерея шахматных этюдистов. — М.: Физкультура и спорт, 1968. — с. 51-54.

Ссылки 
 Биография Николая Григорьева на сайте ФШР
 Николай Дмитриевич Григорьев
 42 этюда Григорьева

Шахматисты СССР
Чемпионы Москвы по шахматам
Умершие от осложнений аппендэктомии
Похороненные на Новодевичьем кладбище